Silas Seth »Si« Griffis, kanadski hokejist, * 22. september 1883, Onaga, Kansas, ZDA, † 9. julij 1950, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Griffis je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, leta 1907 z moštvom Kenora Thistles in leta 1915 z moštvom Vancouver Millionaires. Leta 1950 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Mladost
Rodil se je v Onagi, Kansas. Z družino se je preselil v Rat Portage, Ontario, Kanada, kjer je blestel v mnogih športih, med drugim tudi v hokeju na ledu. Kmalu je postal član lokalnega amaterskega hokejskega kluba Rat Portage Thistles.

Kariera
Znan je bil po svoji hitrosti. Igral je tako na položaju roverja kot cover-pointa v tedaj sedemčlanski postavi hokejskega moštva. Thistlese je povedel do naslova prvaka lige v letih 1903 in 1905, kot tudi do izziva za Stanleyjev pokal, ki so ga leta 1905 izgubili proti moštvu Ottawa Hockey Club. V seriji je Griffis zadel 3 gole na treh tekmah. 

Tudi pod novim imenom Kenora Thistles je moštvo nadaljevalo z udarnimi igrami in Griffis je bil eden od tvorcev uspeha iz januarja 1907, ko so proti moštvu Montreal Wanderers osvojili Stanleyjev pokal. Že čez dva meseca so Wanderersi sicer izzvali Kenoro za pokal in ga pridobili nazaj. 

Griffis je od leta 1912 igral za PCHA moštvo Vancouver Millionaires. Preselil se je v obrambo in bil kapetan moštva v sezoni 1914/15, ko so Millionairesi osvojili Stanleyjev pokal. Tisto sezono si je Griffis tudi poškodoval nogo in ni bil sposoben igrati v prvenstvu. Noga se ni celila zadovoljivo in Griffis se je leta 1919 upokojil.

Ob upokojitvi je imel za sabo 154 članskih amaterskih tekem, na katerih je zadel 84 golov. Po upokojitvi je tekmoval v golfu in bowlingu. Umrl je v Vancouvru, Britanska Kolumbija. 

Julija 1950 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Je tudi član Športnega hrama slavnih severozahodnega Ontaria.

Pregled kariere

|-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA-Int.
| 01/02
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA
| 02/03
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| Stanleyjev pokal
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| MNWHA
| 03/04
|
| 12
| 12
| 2
| 14
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Rat Portage Thistles
| MHA
| 04/05
|
| 8
| 15
| 0
| 15
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rat Portage Thistles
| Stanleyjev pokal
| 04/05
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| 
| 3
|-
| Kenora Thistles
| MHA
| 05/06
|
| 9
| 9
| 0
| 9
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kenora Thistles
| MPHL
| 06/07
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kenora Thistles
| Stanleyjev pokal
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Nelson Hockey Club
| WKHL
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 11/12
|
| 15
| 8
| 0
| 8
|
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 12/13
|
| 14
| 10
| 3
| 13
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 13/14
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 14/15
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| PCHA moštvo zvezd
| Ekshib.
| 14/15
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 15/16
|
| 18
| 7
| 5
| 12
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 16/17
|
| 23
| 7
| 4
| 11
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 17/18
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Vancouver Millionaires
| Stanleyjev pokal
| 17/18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 9
|-
| Vancouver Millionaires
| PCHA
| 18/19
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Zunanje povezave
 Griffisova biografija 
 
 
 

Ameriški hokejski branilci
Kanadski hokejski branilci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Kenora Thistles
Hokejisti Nelson Hockey Club
Hokejisti Vancouver Millionaires
Kanadski Američani